Чуча — комуна у повіті Клуж в Румунії
 Чуча — село у повіті Клуж в Румунії
 Чуча — назва села Межове Нижньогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року

Персоналії 

 Чуча Олексій Юрійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.